Alstondwergbuidelrat
 Grauwe dwergbuidelrat
 Grijze dwergbuidelrat
 Handleys slanke dwergbuidelrat
 Kleinste dwergbuidelrat
 Mexicaanse dwergbuidelrat
 Vosrode dwergbuidelrat